Yue kan syfta på: 
 Yue (stat) - en kinesisk stat under Zhoudynastin.
 Yue (folk) - ett kinesiskt folkslag
 Yue (dialekt) - en kinesisk dialekt ibland kallad kantonesiska
 Yue (vattendrag i Kamerun)